Зельмсдорф () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Северо-Западный Мекленбург. Подчиняется управлению Шёнбергер Ланд.  Население составляет 2708 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 36,13 км². Официальный код  —  13 0 58 096.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Мекленбурга-Передней Померании